Alemanno ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Alemanno (* 1975), spanisch-italienischer Jurist, Rechtswissenschaftler, politischer Aktivist und Unternehmer
 Gianni Alemanno (* 1958), italienischer Politiker, Mitglied der camera
 Matías Alemanno (* 1991), argentinischer Rugby-Union-Spieler